64 (nombre),
64, 1964 et 64 av. J.-C., années du calendrier julien,
64 (magazine d'échecs),
Base64, un codage informatique utilisant 64 caractères,
 de transports en commun,
64' Le Monde en Français, journal télévisé diffusé sur TV5 Monde,
M64 et NGC 64, galaxies.
 64 une entreprise française, basée à Guéthary qui crée et vend des tee-shirts aux motifs du Sud-Ouest.

Homonymie de nombre